

Населені пункти та їхні частини
 Пасекі — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пасіки (Пасекі) — село в гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Пасекі — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Пасекі — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Пасекі — село в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Пасекі — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пасекі — частина міста Чеховіце-Дзедзіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Пасекі — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства
 Пасекі — частина міста Влощова в Влощовському повіті Свентокшиського воєводства
 Пасекі — частина села Ольшевниця в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Пасекі — частина села Добринь-Дужи в гміні Залесе Більського повіту Люблінського воєводства
 Пасекі — частина села Палесьниця в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пасекі — частина села Паґожина в гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Пасекі — частина села Бронішув у гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пасекі — частина села Ґліник у гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пасекі — частина села Наґуркі в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Пасекі — частина села Кози в гміні Кози Бельського повіту Сілезького воєводства
 Пасекі — частина села Замарскі в гміні Гажлях Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Пасекі — частина села Цисовниця в гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Пасекі — частина села Бествіна в гміні Бествіна Бельського повіту Сілезького воєводства
 Пасекі — частина села Яновиці в гміні Бествіна Бельського повіту Сілезького воєводства
 Пасекі — частина села Ковале в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Пасекі — частина села Заблоце в гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Пасекі — частина села Неґовониці в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Пасекі — частина села Ґумна в гміні Дембовець Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Пасекі — частина села Слупча в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки